Spojení písmen P a A může mít různé významy:

PA 
 PA – kód ISO 3166-2 pro Panamu
 BR-PA – kód ISO 3166-2 pro stát Pará
 CV-PA – kód ISO 3166-2 pro Paul
 CZ-PA – kód ISO 3166-2 pro Pardubický kraj
 zkratka stanice metra Palmovka
 Pennsylvania – stát ve Spojených státech amerických
 Princ Albert (piercing) – druh mužského genitálního piercingu
 polyamid – umělá hmota: Nylon, Silon, perlon, grilon…
 Power Amplifier – výkonový zesilovač, koncový systém sloužící k zesílení reprodukce zvuku a napájení reproduktorů
 Public Affairs – disciplína zaměřující se na vytváření, rozvíjení a udržování vztahů mezi organizacemi a politicko-správními činiteli, kteří ovlivňují podnikatelské prostředí dané organizace
 užívaná zkratka odborného časopisu Památky archeologické

Pa 
 Pascal – fyzikální jednotka tlaku
 Pennsylvania – stát ve Spojených státech amerických
 protaktinium (z latinského Protactinium) – chemický prvek
 petannum – jednotka času značící biliardu let

Pâ 
 Alluitsup Paa – město v Grónsku (zastaralý název je Agdluitsup Pâ)

p.a. 
 per annum (lat.) – ročně nebo za rok, například u úrokové míry
 pro analysi (lat.) – označení chemikálií k analytickým účelům

pa 
 pandžábština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.pa 
 .pa – internetová doména nejvyššího řádu pro Panamu

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky